Smrková může být:

 ulice
 Smrková (Čakovičky)
 Smrková (Dobříš)
 Smrková (Doksy)
 Smrková (Havířov)
 Smrková (Holýšov)
 Smrková (Hradec Králové)
 Smrková (Hvozdná)
 Smrková (Chýně)
 Smrková (Jablonec nad Nisou)
 Smrková (Jesenice)
 Smrková (Kamenice)
 Smrková (Kaplice)
 Smrková (Kaznějov)
 Smrková (Kyšice)
 Smrková (Letkov)
 Smrková (Liberec)
 Smrková (Louňovice)
 Smrková (Mnichovice)
 Smrková (Mukařov)
 Smrková (Nové Město na Moravě)
 Smrková (Ostrava)
 Smrková (Ostrov)
 Smrková (Pelhřimov)
 Smrková (Pchery)
 Smrková (Plzeň)
 Smrková (Praha)
 Smrková (Prachatice)
 Smrková (Příbram)
 Smrková (Říčany)
 Smrková (Srubec)
 Smrková (Starý Plzenec)
 Smrková (Struhařov)
 Smrková (Svinaře)
 Smrková (Svojetice)
 Smrková (Šenov)
 Smrková (Štěnovice)
 Smrková (Těrlicko)
 Smrková (Třemošná)
 Smrková (Unhošť)
 Smrková (Úvaly)
 Smrková (Vejprnice)
 Smrková (Velká Dobrá)
 Smrková (Velké Meziříčí)
 Smrková (Vrané nad Vltavou)
 Smrková (Zlín)
 Smrková (Zruč-Senec)

 jiné významy
 smrková – ženské přídavné jméno od slova smrk
 druhové jméno hvězdovky smrkové
 druhové jméno kloubnatky smrkové
 druhové jméno korovnice smrkové
 druhové jméno penízovky smrkové